Aida Mohammadkhani – attrice iraniana
 Nader Mohammadkhani – ex calciatore iraniano
 Nasser Mohammadkhani – ex calciatore iraniano